Футбольный турнир на летних Олимпийских играх 2000 года прошёл с 13 по 30 сентября на 6 стадионах в пяти городах Австралии. Было разыграно два комплекта наград — среди мужчин и женщин. В турнире приняли участие 16 мужских и 8 женских сборных.

Матчи олимпийского турнира приняли стадионы: «Австралия» (Сидней, 110 000 зрителей), Сиднейский футбольный стадион (Сидней, 43 000), «Брюс» (Канберра, 25 011), «Хиндмарш» (Аделаида, 20 000), «Брисбен Крикет Граунд» (Брисбен, 36 000), «Мельбурн Крикет Граунд» (Мельбурн, 98 000).

В мужском турнире сборная Камеруна в финале по пенальти переиграла сборную Испании, хотя европейцы вели после первого тайма со счётом 2:0. Во втором тайме мяч в свои ворота забил защитник испанцев Иван Амайя, он же допустил единственный промах в серии послематчевых пенальти. Камерун стал второй подряд африканской сборной, выигравшей олимпийский футбольный турнир (в 1996 года лучшей стала сборная Нигерии). На пути к финалу камерунцы обыграли в дополнительное время сборную Бразилии, а в полуфинале уступали 0:1 чилийцам за 7 минут до конца основного времени, но успели забить дважды. Третье место заняла сборная Чили, это была первая в истории олимпийская медаль для Чили не только в футболе, но и в целом в игровых командных видах спорта. Чилиец Иван Саморано стал лучшим бомбардиром турнира (6 мячей).

В женском турнире сборная Норвегии в финале обыграла олимпийских чемпионок 1996 года и чемпионок мира 1999 года сборную США. При этом ранее в группе сборная США выиграла у Норвегии со счётом 2:0. В финале американки сумели сравнять счёт на 90-й минуте, но в дополнительное время победу европейской сборной принесла Дагни Мельгрен. Американки затем выиграли олимпийские футбольные турниры 2004, 2008 и 2012 годов, норвежки же на Играх 2004, 2008, 2012 и 2016 годов оставались без медалей.

Медалисты

Стадионы

Мужчины

Групповой этап

Группа «А»

Группа «B»

Группа «С»

Группа «D»

Плей-офф

Женщины

Групповой этап

Группа «E»

Группа «F»

Плей-офф

1/2 финала

за 3 место

Финал

См. также 

Футбол на летних Олимпийских играх 2000